

Geografia

Austria 
 Kärnten (pol. Karyntia) – kraj związkowy

Inne 
 Austria Kärnten – austriacki klub piłkarski
 FC Kärnten – austriacki klub piłkarski
 Kärnten – statek
 (6451) Kärnten – planetoida

Zobacz też 
 Herzogtum Kärnten
 Karyntia